Berggren ist ein ursprünglich ortsbezogener schwedischer Familienname für jemanden, der nahe einem Berg lebte.

Namensträger 
 Andreas Berggren (* 1985), schwedischer Pokerspieler
 Emil Berggren (* 1986), schwedischer Handballspieler und -funktionär
 Emelie Berggren (* 1982), schwedische Eishockeyspielerin
 Evy Berggren (1934–2018), schwedische Turnerin
 Gösta Berggren (1910–2002), schwedischer Skispringer
 Guillaume Berggren (1835–1920), schwedischer Fotograf
 Gunnar Berggren (1908–1983), schwedischer Boxer
 Gustav Berggren (* 1997), schwedischer Fußballspieler
 Hans Berggren (* 1973), schwedischer Fußballspieler

 Inger Berggren (1934–2019), schwedische Schlagersängerin
 Jacob Berggren (1790–1868), schwedischer Geistlicher und Reiseschriftsteller
 Jenny Berggren (* 1972), schwedische Sängerin
 John Lennart Berggren (* 1941), kanadischer Wissenschaftshistoriker
 Jonas Berggren (* 1967), schwedischer Popmusiker
 Line Berggren Larsen (* 1998), dänische Handballspielerin
 Peter Berggren (* 1962), schwedischer Schwimmer
 Sven Berggren (1837–1917), schwedischer Botaniker und Forschungsreisender
 Tommy Berggren (1950–2012), schwedischer Fußballspieler
 William A. Berggren (* 1931), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe

Siehe auch 
 Berggreen (BKS)

Einzelnachweise 

Familienname
Schwedischer Personenname
Wohnstättenname